Windows Phone Store (также Магазин Windows Phone) — магазин приложений Microsoft для собственной мобильной платформы Windows Phone, которая позволяет пользователям устанавливать и приобретать различные приложения и игры. Windows Phone Store (ранее Windows Phone Marketplace) начал работу с выходом Windows Phone 7 в октябре 2010 года. Интернет-магазин доступен как с телефона под управлением Windows Phone, так и с помощью браузера. В конце июня 2012 года Microsoft было официально заявлено о более 100 тысячах доступных приложений в магазине. Это мало при условии, что на конкурирующих платформах порядка 800 тысяч приложений.

После выпуска Windows 10 Mobile, Windows Phone Store был заменен новым универсальным Windows Store.

Windows Phone 7 SDK 
Разработка приложений для Windows Phone 7 основана на Silverlight, XNA и .NET Compact Framework. Основными средствами для разработки приложений являются Visual Studio 2010 и Expression Blend.

Если доход от приложения превышает 25 000 $, то разработчик получает до 80 % от дохода их приложений. Иначе разработчик получит до 70 %.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Распространение программного обеспечения
Интернет-магазины
Проприетарное программное обеспечение
Windows CE
Программное обеспечение для Windows
Платформы цифровой дистрибуции